Dalğalı – centro abitato del distretto di Neftçala, in Azerbaigian
 Dalğalı – centro abitato del distretto di Xaçmaz, in Azerbaigian